

Топоніми

Ното — історична провінція Японії в регіоні Тюбу.
 Півострів Ното
 Острів Ното
 Ното — містечко в Японії, у префектурі Ісікава.
 Нака-Ното

Ното () — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія, провінція Сиракуза.